Le tournoi de tennis de Zurich est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1999, classée en catégorie Tier I, se dispute du 11 au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Hingis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zurich
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1999
Zurich
Sport en Suisse en 1999
Tennis en octobre 1999